Filip Hronek (né le  à Hradec Králové, en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Filip Hronek commence sa carrière en 2014 en faisant une apparition lors d'un match d'Extraliga avec Mountfield HK. L'année suivante il intègre la rotation du groupe professionnel bien que jouant également des matchs avec le HC Litoměřice en 1. liga

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2014-2015|| Mountfield HK || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016|| Mountfield HK || Extraliga || 40|| 0|| 4|| 4|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| HC Litoměřice|| 1. liga || 12|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Spirit de Saginaw || LHO || 59 || 14 || 47 || 61 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 10 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 67 || 11 || 28 || 39 ||44 || 5 ||0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 46 || 5 || 18 || 23 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 31 || 7 || 17 || 24 || 45 || 5 || 0 || 3 || 3 || 28
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit  || LNH || 65 || 9 || 22 || 31 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| Mountfield HK || Extraliga || 22|| 10|| 13|| 23|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH ||56 ||2 ||24 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit  || LNH || 78 || 5 || 33 || 38 || 36 || - || - || - || - || -
|-

| 245 || 21 || 97 || 118 || 128 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
|2015|| align=left| République tchèque U18 || align="left"| Championnat du monde-18 ans ||5||0||3||3||6||0|| align="left"|  place
|-
|2016|| align=left| République tchèque U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| +3|| align="left"|  place
|-
|2017|| align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 5|| 2|| 2|| 4|| 10 || -2|| align=left| place
|-
| 2018|| align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 || -1 || align=left| place
|-
| 2019 || align=left| République tchèque || align=left| Championnat du monde || 10 || 3 || 8|| 11 || 22|| +3|| align=left| place
|-
| 2021 || align=left| République tchèque || align=left| Championnat du monde || 7 || 1 || 3|| 4 || 4|| +3|| align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
2016-2017 : remporte la Coupe Calder avec les Griffins de Grand Rapids
2017-2018 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles recrues

Références 

Naissance en novembre 1997
Naissance à Hradec Králové
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit